gemeente in Chili: Lago Verde (Chili)
 gemeente in Brazilië: Lago Verde (Brazilië)
 meer in Argentinië: Lago Verde (Argentinië)